Переу́лок Курча́това — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Курчатова — улица в Липецке.

Украина 
 Переулок Курчатова — улица в Симферополе.
 Переулок Курчатова — улица в Хмельницком.